Свята́я А́нна может означать:

 Святая Анна — в христианской традиции мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа, жена святого Иоакима.

 Святая Анна — потухший вулкан в Южных Карпатах.
 Святая Анна — озеро в кратере потухшего вулкана в Трансильвании (Румыния).
 «Святая Анна» — фреска из Фараса, датируемая на период с VIII по первую половину IX века.
 «Святая Анна» — фестиваль студенческих и дебютных фильмов.

Населённые пункты 
 Святая Анна (силезское воеводство) — село в Польше близ Ченстоховы.

Корабли 
 «Святая Анна» — полугалера Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.
 «Святая Анна» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Святая Анна» — шхуна российской полярной экспедиции под руководством Г. Л. Брусилова.

См. также 
 Анна тёмная — день народного календаря славян.
 Жёлоб Святой Анны — подводный жёлоб между Баренцевым и Карским морями, названный в честь шхуны «Святая Анна» экспедиции Брусилова.
 Анна Пророчица — одноимённые персонажи Ветхого и Нового Заветов.